Груповата фаза на Шампионската лига 2009/10 се провежда между 15 септември и 9 декември 2009 г.

Жребий 
Общо 32 отбора се разпределят в 8 групи от по 4 отбора като всеки отбор играе срещу останалите 3 в групата по 2 мача. Жребия се провежда на 27 август 2009. Клубове от една и съща страна не могат да попаднат в една група.

Легенда

Група A 

 Бележки
 Бележка 1: Ювентус изиграва мачовете си от груповата фаза на Стадио Олимпико ди Торино, тъй като техният стадион Деле Алпи е разрушен, за да има място за Ювентус Арена.
 Бележка 2: Макаби Хайфа изиграва мачовете си от груповата фаза на стадион Рамат Ган в Рамат Ган, тъй като техният стадион Кириат Елиезер не покрива изискванията на УЕФА.

Група B

Група C

Група D

Група E 

 Бележки
 Бележка 3: Дебрецен изиграва мачовете си от гурповата фаза на стадион Пушкаш Ференц, тъй като техният стадион Олах Габор Ут не покрива изискванията на УЕФА.

Група F

Група G 

 Бележки
 Бележка 4: Униря Урзичени изиграва мачовете си от груповата фаза на Стадионул Стяуа в Букурещ, тъй като техният Стадионул Тинеретулуй не покрива изискванията на УЕФА.

Група H 

Европейска шампионска лига